Gerolfingen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Gerolfingen, Bern – ort i kantonen Bern,

Tyskland 

 Gerolfingen, Mittelfranken – kommun i Landkreis Ansbach, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,